Rohrdorf, une commune de Bavière (Allemagne), dans l'arrondissement de Rosenheim
 Rohrdorf, une commune du Bade-Wurtemberg (Allemagne), dans l'arrondissement de Calw
 Rohrdorf, une ancienne commune du canton d'Argovie (Suisse)